А́ррон Агусти́н Аффла́ло (; род. 15 октября 1985 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) — бывший американский профессиональный баскетболист. За карьеру выступал за 6 клубов НБА. Был выбран под 27-м номером на драфте НБА 2007 года командой «Детройт Пистонс».

Профессиональная карьера 

9 июля 2016 года Аффлало в статусе свободного агента подписал контракт с клубом «Сакраменто Кингз». Соглашение рассчитано на два года, за которые игрок получит 25 млн долларов.
23 июня 2017 года клуб отчислил игрока.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Биография на сайте УКЛА 

Баскетболисты США
Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сакраменто Кингз»